REFA steht für:

 REFA, Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung e. V.

ReFa steht als Abkürzung für:

 Rechtsanwaltsfachangestellter
 Restaurantfachmann

Abkürzung